Basa jezik može označavati:
Basa (akanski jezik) ili tchumbuli, akanski jezik iz Benina
Basa (kainji jezik), kainji jezik iz Nigerije.